Бромциклопропан — легковоспламеняющиеся жидкость, вызывающая раздражение кожи и серьезное раздражение глаз.

Применение

Обращение и хранение 
Меры предосторожности для безопасного обращения
Избегать попадания на кожу и глаза. Избегайте образования пыли и аэрозолей. Обеспечить соответствующую вытяжную вентиляцию в местах образования пыли.
Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости
Хранить в прохладном месте. Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить под  инертным газом.

Реакции

Щелочной гидролиз 

C3H5Br + NaOH -> C3H6OH + NaBr

Стабильность и химическая активность 
Вещество стабильно при рекомендуемых условиях хранения. Следует избегать  влаги. Несовместимые материалы: кислоты, хлориды кислот, ангидриды кислот, окислители.

Примечания

Литература 
 

Циклопропаны